La Temporada 2010-2011 en las divisiones regionales de fútbol en la Comunidad de Madrid está compuesta por las siguientes Divisiones:
 Categoría Preferente de Aficionados de la Comunidad de Madrid, 2 grupos de 18 equipos (5ª categoría)
 Primera Categoría de Aficionados de la Comunidad de Madrid, 4 grupos de 18 equipos (6ª categoría)
 Segunda Categoría de Aficionados de la Comunidad de Madrid, 8 grupos de 18 equipos (7ª categoría)
 Tercera Categoría de Aficionados de la Comunidad de Madrid, 11 grupos de 18 equipos (8ª categoría)
La Temporada empieza en septiembre y termina en mayo o junio, dependiendo de los equipos del grupo.

Preferente Regional

Grupo 1

Grupo 2

Primera Regional

Grupo 1

Notas 
<div class="references-small" style="-moz-column-count:2; column-count:2;">

Referencias 

 Futmadrid

 Federación de Fútbol Madrid

 Futbolme

Divisiones Regionales de España 2010-11
Divisiones Regionales de Madrid 2010-11